Зейнулла Халидоллович Какимжанов (15 августа 1959; , Семипалатинская область, Казахская ССР, СССР) — , , , государственный и политический деятель Республики Казахстан.  (1990).

Биография 
Зейнулла Халидоллович Какимжанов Родился 15 августа 1959 года в городе Шар Семипалатинской области.

В 1985 году окончил экономический факультет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности Экономист-кибернетик.

В 1991 году окончил аспирантуру Института экономики и прогнозирования Академии Наук СССР (г. Москва).

, тема диссертации: «Обоснование структурной инвестиционной политики в условиях перехода на новые методы хозяйствования (на основе межотраслевого баланса Казахской ССР)» (1990, Институт Экономики и Прогнозирования Научно-Технического Прогресса АН СССР, ныне Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН).

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начал в 1976 году мастером-станочником на Семипалатинской дистанции гражданских сооружений.

С 1985 по 1987 годы — Экономист, младший научный сотрудник Научно-исследовательского института экономики, планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР.

С февраль 1991 по апрель 1991 годы — Исполняющий обязанности старшего научного сотрудника НИЭИ при Госплане Казахской ССР.

С апрель 1991 по 1992 годы — Научный консультант Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахской ССР.

С 1992 по 1993 годы — Вице-президент АО "Республиканская строительная биржа «Казахстан», Генеральный директор компании «КИНКО».

С 1993 по 1994 годы — Генеральный директор Казахстанской Межбанковской Валютной Биржи, управляющий ИПФ «Новое поколение».

С ноябрь 1994 по 19 марта 1997 годы — Исполняющий обязанности председателя, Председатель правления АОЗТ «Акционерный народный сберегательный банк Казахстана», Президент государственного банка «Объединенный банк Казахстана».

С март 1997 по ноябрь 1997 годы — Помощник Президента Республики Казахстан — заместитель Председателя Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан.

С ноябрь 1997 по июль 1998 годы — Помощник Президента Республики Казахстан, заместитель председателя Национального Совета по устойчивому развитию.

С июль 1998 по январь 1999 годы — Председатель Национальной инвестиционной финансовой акционерной компании «НСБК-групп».

С 22 января 1999 по 28 августа 2002 годы — Министр государственных доходов Республики Казахстан.

С 28 августа 2002 по июнь 2003 годы — Министр финансов Республики Казахстан.

С 17 июня 2003 по 15 января 2008 годы — Председатель правления Акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».

С 2008 года — Руководитель компании «Altay Asset Management».

Семья 
 Женат. Жена — Кундаулетова Меиркуль Орынбасаровна (1971 г.р)
 Дети: дочь — Марьям (2004 г.р.), сыновья — Ильхалид (1992 г.р.), Ильдос (1993 г.р.), Елнур (1998 г.р.).

Награды 
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медали РК.
 Серебряный призёр чемпионата СССР по каратэ.
 Почетный президент Федерации лыжного спорта РК.

Ссылки 

Выпускники экономического факультета МГУ
Министры финансов Казахстана
Государственные деятели Казахстана